Михаил II Травл — византийский император в 820—829, основатель Аморийской династии.
 Михаил II (митрополит Киевский) — митрополит Киевский и всея Руси (1130—1145).
 Михаил II Асень — царь Болгарии (1277—1279).
 Михай II Храбрый (рум. Михай Витязул; 1558—1601) — господарь Валахии (1593—1601), национальный герой Румынии.
 Михай II Апафи — трансильванский князь (1690—1699).
 Михаил II Комнин Дука — царь Эпира (ум. 1266 или 1268).
 Михаил Александрович — младший брат Николая II; русский военачальник. После отречения Николая II некоторыми историками считается последним Всероссийским императором де-юре Михаилом II. См. также 
 Михаил I